Снигирёвка — узловая железнодорожная станция Одесской железной дороги.

Находится в городе Снигирёвка Снигирёвского района Николаевской области Украины.

История 
Станция была построена в 1911 году в Засельской волости Херсонского уезда Херсонской губернии Российской империи в ходе строительства железной дороги Николаев — Херсон — Снигирёвка.

В 1925 году была построена линия Апостолово — Снигирёвка.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 году селение и станция были оккупированы наступавшими немецкими войсками, в марте 1944 года освобождены в ходе Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции.

В 1956 году была построена линия Снигирёвка — Фёдоровка.

Современное состояние 
Пассажирские поезда, которые проходят через город (в скобках — номер поезда):
 Херсон — Харьков (№ 375/376),
 Одесса — Запорожье — Кривой Рог (№ 318/317),
 Одесса — Днепр (№ 252/251),
 Киев — Херсон (№ 102/101),
 Апостолово — Николаев-Центральный (№ 869/870)
 Каховка — Николаев-Центральный (№ 6321/6322)

Примечания

Литература 
 Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В 2-х кн. — М. : Транспорт, 1981.

Станции Одесской железной дороги